Bonduelle kan verwijzen naar:
 Bonduelle S.A., een Frans conservenfabrikant
 Paul Bonduelle, een architectuur Godecharleprijs laureat in 1900

Zie ook
 Bonduel, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin